Rasau (Torgamba), een plaats in Indonesië
Rasau (Renah Pamenang), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing